Гранха Гвадалупе има више значења:

 Гранха Гвадалупе (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Гвадалупе, Гранха Натера (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гвадалупе (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику